Tejano puede referirse a:

Tejano o texano, gentilicio del estado de Texas (Estados Unidos);  
 El pantalón tejano, o pantalón vaquero; o
 La música tejana o Tex-mex.

en:Texan